

Сухово — село, Кирджалійська область

Сухово — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Сухово — присілок, Окуловський район, Новгородська область
 Сухово — присілок, Темниковський район, Мордовія